Aardrijkskunde
In Indonesië
 Jambon (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Jambon (Gemawang), plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Jambon (Jambon), plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Jambon (Pulokulon), plaats in het regentschap Grobogan van de provincie Midden-Java

Personen met de achternaam Jambon
 Jan Jambon, Belgisch politicus

Politiek
 Regering-Jambon, Vlaamse regering (sinds 2019)

Transport
 Station Jambon, spoorwegstation in de Indonesische provincie Midden-Java

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing